Carlos Ortega puede hacer referencia a:

 Carlos Ortega (1957-), poeta, crítico literario, editor, ensayista y traductor español;
 Carlos Ortega (1973-), exfutbolista chileno que jugaba de guardameta.
 Carlos Ortega (1971-), balonmanista y entrenador español.
 Carlos Ortega (1990-), árbitro colombiano.
 Carlos Ortega Carvajal (1945-), sindicalista venezolano.
 Carlos Ortega Bahamondes, político chileno.